Erledigung ist ein Rechtsbegriff im deutschen Recht und bezeichnet:

 den Fortfall der Zulässigkeit oder Begründetheit einer Klage
 den Fortfall der Wirksamkeit eines Verwaltungsaktes.

Siehe auch:
 Erledigungserklärung